Sonic the Hedgehog może odnosić się do następujących pojęć:
 Sonic the Hedgehog – seria gier komputerowych i wideo
 Sonic the Hedgehog – główny bohater serii gier o tej samej nazwie

Gry
 Sonic the Hedgehog – gra na konsolę Sega Mega Drive/Genesis
 Sonic the Hedgehog – gra na konsolę Sega Master System i Sega Game Gear
 Sonic the Hedgehog – gra na konsolę Xbox 360 i Sony PlayStation 3

 Kinematografia
 Sonic the Hedgehog – amerykański serial animowany
 Sonic the Hedgehog: The Movie – japoński film animowany z 1996 roku
 Sonic. Szybki jak błyskawica – amerykańsko-kanadyjsko-japoński film z 2020 roku
 Sonic 2. Szybki jak błyskawica – amerykańsko-japoński film z 2022 roku

 Inne
 Sonic the Hedgehog – komiks wydawany przez Archie Comics
 Sonic the Hedgehog – manga wydawana od 1992 roku
 sonic hedgehog (sonic hedgehog homolog) – nazwa białka nazwanego imieniem bohatera gier

Zobacz też